Список історичних населених місць Чернівецької області — витяг із Списку історичних населених місць України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 878.

Примітки 

Чернівецька область
Населені пункти Чернівецької області
Історія Чернівецької області
Культура Чернівецької області
Списки:Списки історичних населених місць України
Списки українських топонімів